THX kan syfta på:

THX (naturmedel) – ett extrakt ur kalvbräss
THX (standard) – en kvalitetsmärkning för biografer, hemelektronik, spelkonsoler, billjudssystem, ljud- och videoproduktioner
 THX 1138 – en film från 1971 i regi av George Lucas